Janusz Adam Krężelok (ur. 18 grudnia 1974 w Istebnej) – polski biegacz narciarski, wielokrotny mistrz Polski, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice.

Życiorys

Młodość 
Syn Antoniego i Anny z Legierskich, urodził się w Istebnej, lecz od urodzenia mieszka w Lalikach. Ukończył szkołę zawodową w Bielsku-Białej (1996) oraz studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2000). Po studiach podjął pracę w Katedrze Sportów Indywidualnych na tej uczelni.

Kariera 
Treningi narciarskie rozpoczął w klubie LKS Milówka, potem startował w barwach LKS Soła Rajcza, a od 1996 roku AZS-AWF Katowice. Początkowo startował w klasycznych konkurencjach biegowych, zdobywając seryjnie tytuły mistrzowskie w Polsce (do 2001 r. 26 złotych i 9 srebrnych medali); wygrywał m.in. w latach 1997-1999 na dystansie 50 km. Na arenie międzynarodowej nie odnosił sukcesów; uczestniczył w zawodach Pucharu Świata i światowych imprezach mistrzowskich, ale zajmował odległe miejsca. Pierwsze punkty pucharowe zdobył w grudniu 1997 w Val di Fiemme, gdzie zajął 29. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną, a w sprincie – w grudniu 2001 roku w Asiago w sprincie stylem klasycznym, kiedy zajął wysokie 11. miejsce. W startach indywidualnych w mistrzostwach świata najwyżej był podczas Mistrzostw Świata Trondheim w 1997 roku – zajął tam 31. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Odległe miejsca zajmował także na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano w 1998 roku: 76. w biegu na 10 km klasykiem, 53. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną oraz 40. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną.

Po kolejnych mało udanych Mistrzostwach Świata w Ramsau w 1999 r. rozważał zakończenie kariery sportowej. Spróbował jednak swoich sił w coraz szerzej promowanej wówczas konkurencji sprintu i udało mu się wywalczyć miejsce w szerokiej czołówce. Na Mistrzostwach Świata w Lahti w 2001 roku sprint stylem dowolnym ukończył na 17. pozycji - pierwszym miejscu nie dającym awansu do decydującej rozgrywki. Polak uzyskał w eliminacjach 16. czas wspólnie z utytułowanym Norwegiem Thomasem Alsgaardem, ale awansował rywal ze względu na większą liczbę tzw. FIS-punktów. Rok później, na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City w eliminacjach Krężelok uzyskał trzeci czas i pewnie awansował do dalszej rywalizacji, ostatecznie jednak zajął 9. miejsce. Na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005 roku zajął siódme miejsce w sprincie klasykiem, a dwa lata później, podczas Mistrzostw Świata w Sapporo w 2007 roku w tej samej konkurencji był dziesiąty. W Japonii był ponadto piąty w sztafecie sprinterskiej razem Maciejem Kreczmerem, tracąc do zwycięskiej sztafety włoskiej zaledwie 0,9 sekundy. We wszystkich tych imprezach rywalizował także w biegach długich, ale bez sukcesów.

Pierwsze pucharowe podium wywalczył 24 lutego 2004 roku w Trondheim, gdzie równocześnie odniósł swoje pierwsze zwycięstwo wygrywając sprint techniką dowolną. Został tym samym pierwszym i jedynym Polakiem, który zwyciężył w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata. W całej karierze jeszcze tylko raz udało mu się stanąć na podium - 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl był trzeci w sprincie klasykiem. W listopadzie 2005 roku po raz pierwszy od początku kariery znalazł się także w czołówce zawodów pucharowych w biegu długim – był piąty w biegu na 15 km techniką klasyczną w Beitostølen.

Dwukrotnie wygrywał Bieg Sylwestrowy w Zakopanem (1997 i 1998). na Zimowej Uniwersjadzie w Zakopanem w 2001 roku zdobył brązowy medal w sztafecie 4×10 km. W 1994 roku brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Breitenwang, gdzie zajął siódme miejsce w biegu na 30 km techniką dowolną. Zakończył karierę po sezonie 2009/2010.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS 
  

Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Istebnej
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Urodzeni w 1974